Baranand Dagh kan syfta på följande platser:

Irak 

 Baranand Dāgh (ås), Sulaymaniyya, 
 Baranand Dāgh (berg), Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar